Педивильяно () — коммуна в Италии, располагается в регионе Калабрия, в провинции Козенца.

Население составляет 915 человек (2008 г.), плотность населения составляет 57 чел./км². Занимает площадь 16 км². Почтовый индекс — 87050. Телефонный код — 0984.

Покровителями коммуны почитаются святые апостолы Пётр и Павел, празднование 29 июня.

Демография 
Динамика населения:

Администрация коммуны 
 Официальный сайт: https://web.archive.org/web/20080327045642/http://www.comunedipedivigliano.it/

Ссылки 
 Официальный сайт населённого пункта 
 Национальный институт статистики 
 http://www.istat.it/english/